Braziliaans handbalteam (vrouwen)
 Braziliaans handbalteam (mannen)